Poul la Cour ist der Name folgender Personen:

* Poul la Cour (1846–1908), dänischer Physiker, Windkraftanlagenpionier
 Poul Arvid Dornonville de la Cour (1902–1956), dänischer Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker, siehe Paul la Cour